

Patronyme 

 , (1913-2008), un conservateur de musée américain (connu pour son travail sur la Commission Roberts, traquant l'art pillé pendant la Seconde Guerre mondiale) ;   
 Charley Parkhurst (1812-1879) est une conductrice américaine de diligence ;  
 Helen Parkhurst (1887-1973) est une pédagogue américaine ;  
 Michael Parkhurst (1984- ) est un joueur américain de soccer ;  
 Frederic H. Parkhurst a été gouverneur du Maine (Républicain) en 1921 ;  
 John Parkhurst fut évêque de Norwich (1560-1575).

Divers 
 La prison de Parkhurst est une prison britannique ouverte en 1805 et située sur l'Île de Wight
 Le cratère de la Lune Parkhurst mesurant 96 km tire son nom de John Adelbert Parkhurst (1861-1925)
Patronyme anglais